Kopanino (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in het district Toruński
 Kopanino (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Koszaliński